Het NXT United Kingdom Championship (voorheen bekend als WWE United Kingdom Championship) is een professioneel worstelkampioenschap dat geproduceerd werd en eigendom is van de Amerikaanse worstelorganisatie WWE. Het kampioenschap is de top kampioenschap van NXT UK, een dochteronderneming van NXT en wordt af en toe verdedigd op NXT-evenementen evenals op onafhankelijke worstelshows in het Verenigd Koninkrijk vóór de COVID-19-pandemie.

Geschiedenis 
In een persconferentie in The O2 Arena  op 15 december 2016, onthulde COO Paul "Triple H" Levesque dat er een toernooi aankomt voor 16 man om de inaugurele WWE United Kingdom Championship te bekronen. De toernooi werd gehouden op 14 en 15 januari 2017 en werd live uitgezonden op de WWE Network. Tyler Bate won de toernooi en bekwam de inaugurele WWE United Kingdom Champion.

Na het inaugurele toernooi in 2017, begon de titel te verschijnen op WWE's NXT brand op 28 januari 2017, opnames van NXT in San Antonio, Texas. Tijdens de opnames van 1 februari 2017 op de thuisbasis van het merk in Full Sail University in Winter Park, Florida, vond de allereerste verdediging van de titel plaats, waar Bate won van Trent Seven (uitgezonden op 15 februari 2017). Daarna werd de titel voor het eerst verdedigd buiten WWE, waar Bate zijn titel behield door overwinning op Mark Andrews bij een show van de Londense worstelorganisatie, Progress Wrestling. De show maakte deel uit van WrestleMania Axxess op 31 maart 2017. De eerste titelwijziging, evenals de eerste verdediging die live werd uitgezonden, vond plaats op 20 mei 2017 bij het evenement TakeOver: Chicago, waar Pete Dunne won van Bate om kampioen te worden. Johnny Gargano was de eerste worstelaar, buiten de VK, die tevergeefs Pete Dunne uitdaagde voor de titel op 18 november 2017 (uitgezonden op 22 november 2017).

Toernooi 

Bron:

Lijst van NXT United Kingdom Champions

Zie ook 

 WWE Championship
WWE Universal Championship
NXT Championship

Externe links 

 Officiële titel geschiedenis
Overzicht van titels op WWE.com

Referenties 

NXT UK
WWE-kampioenschap
Professioneel worstelkampioenschap